Мировая серия покера 2008 (WSOP) началась 30 мая, 2008 года.

Финальный стол главного турнира 
Финальный стол главного турнира был сыгран 9 и 10 ноября.

9 ноября игроки играли, пока за столом из 9 человек не остались двое, которые 10 числа и определили победителя.

Расписание турниров 

Покерные турниры